Почётный граждани́н Бра́тска является высшей формой признания заслуг гражданина перед городом Братском..

Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин города Братска» являются: 
 существенный вклад в развитие города Братска и обеспечение благополучия его населения; 
 инициатива и успехи в развитии городского самоуправления; 
 высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд; 
 выдающиеся заслуги в области науки, техники, культуры, искусства, физкультуры и спорта, воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, укрепления мира и международного сотрудничества, развития экономики и производства, градостроительства и архитектуры, охраны правопорядка и общественной безопасности и иных областях; 
 достижения в организации и осуществлении благотворительной и попечительской деятельности в городе; 
 иная созидательная деятельность, способствующая развитию г. Братска, повышению его роли и авторитета.

Звание «Почетный гражданин города Братска» присваивается гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства. 
Присвоение звания «Почетный гражданин города Братска» не связывается с фактом рождения удостоенных лиц в городе Братске или проживания на его территории.

Первым почётным гражданином Братска стал Иван Иванович Наймушин — организатор и руководитель строительного управления «Братскгэсстрой».

С 1972 года по 2005 год этого звания удостоено 34 человека.

Список почётных граждан 
 Вершинин, Виктор Иванович
 Вершинин, Владимир Иванович
 Галин, Антон Герасимович
 Гиндин, Арон Маркович
 Добронравов, Николай Николаевич
 Елохин, Александр Александрович
 Зубков, Александр Юрьевич
 Иноземцев, Алексей Александрович
 Казаков, Виктор Степанович
 Каргина, Галина Михайловна
 Князев, Константин Андреевич
 Кобзон, Иосиф Давидович
 Мазуренко, Николай Маркович
 Макаров, Александр Лукич
 Михасенко, Геннадий Павлович
 Мокровицкий, Валентин Иннокентьевич
 Мошкович, Ревекка Лазаревна
 Наймушин, Иван Иванович
 Наливкина, Вера Владимировна
 Овсянникова, Анна Георгиевна
 Олонцев, Михаил Иванович
 Панасенков, Василий Петрович
 Панин, Василий Михайлович
 Пахмутова, Александра Николаевна
 Пашков, Игорь Михайлович
 Поликарпов, Олег Петрович
 Пудлин, Павел Оскарович
 Ротфорт, Михаил Сумерович
 Рудых, Василий Михайлович
 Рыков, Петр Яковлевич
 Сербский, Виктор Соломонович
 Слепенко, Лидия Александровна
 Шуба, Виталий Борисович
 Юсфин, Фридрих Павлович

См. также 
 Братская ГЭС

Ссылки 
 Братск > О городе > Почётные граждане города 
 Решение Думы города Братска № 224 /г-Д Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Братска» (в новой редакции)

Братск